Волобу́ев — русская фамилия. Первоначальной её форма была Волобоев, что указывало на характер деятельности основателя фамилии как забойщика скота (волов). Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии
 Волобуев, Александр Тарасович (1910—1999) — бригадир тракторной бригады Верхне-Серогозской МТС Херсонской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Волобуев, Антон Алексеевич (род. 1991) — российский легкоатлет, спринтер.
 Волобуев, Владимир Родионович (1909—1987) — советский почвовед, академик АН АзССР (1958), член-корреспондент АН СССР (1968).
 Волобуев, Григорий Владимирович (род. 1952) — русский кларнетист, солист Мариинского театра.
 
 Волобуев, Константин Максимович (1879—1942) — деятель органов госбезопасности, комбриг.
 Волобуев, Михаил Симонович (1903—1972) — советский экономист.
 Волобуев, Николай Андреевич (1918—1975) — командир партизанского полка во время ВОВ, позже директор Днепровского металлургического комбината.
 Волобуев, Павел Васильевич (1923—1997) — советский и российский историк, академик АН СССР (1990).
 Волобуев, Олег Владимирович (род. 1931) — советский и российский историк, профессор МГОУ.
 Волобуев, Роман Олегович (род. 1977) — российский журналист, кинокритик, сценарист и режиссёр.

Примечания

См. также